Bácskai János (1954–) színművész
Bácskai János (1962–) politikus, Budapest IX. kerületének polgármestere (2010–2019)